Pride 21: Demolition foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships. Aconteceu em  no Saitama Super Arena em Saitama, Japão. Esse evento contou com a estréia no Pride das lendas do MMA Anderson Silva e Fedor Emelianenko. Também contou com a luta entre Don Frye e Yoshihiro Takayama que ganhou o prêmio de Luta do Ano de 2002 do Wrestling Observer Newsletter.

Resultados

Ligações Externas 
 Site Oficial do Pride
 Sherdog.com

2002 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2002